The Girl Back East – film del 1911 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Girl Back East – film del 1913 diretto da Francis J. Grandon